id. Szontagh Miklós (1843–1899) orvos, balneológus, botanikus
ifj. Szontagh Miklós (1882–1963) orvos, balneológus, előbbi fia